HDV steht für:
 eine Abkürzung für Hochauflösendes Video, siehe High Definition Video
 ein Videoformat und eine Handelsmarke, siehe HDV (Videoformat)
 Hepatitis-D-Virus
 Hoteldirektorenvereinigung Deutschland, ein deutscher Verband

HDv steht für:
 Heeresdienstvorschrift, eine Zentrale Dienstvorschrift bei der deutschen Bundeswehr
 Heeres-Druckvorschrift, eine Dienstvorschrift der deutschen Reichswehr und Wehrmacht

HDV